Alcublas kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Alcublas (kommunhuvudort), Valencia, Província de València, 
 Alcublas (kommun), Valencia, Província de València, 

Robotskapade Spanienförgreningar